Orsans pode ser:

 Orsans (Aude)
 Orsans (Doubs)

Desambiguações de topônimos